Valentine Baker peut désigner :
 Valentine Baker dit « Baker Pacha » (1827-1887), officier de l’armée de terre britannique ;
 Valentine Henry Baker (1888-1942), aviateur britannique.